Almeh (, plural  عوالم [ʕæˈwæːlem, -lɪm]; del árabe: علم  "sabio, ser aprendido")
era el nombre de una clase de cortesanas o artistas femeninas en el Egipto árabe, mujeres educadas para cantar y recitar poesía clásica y discursos ingeniosos, conectadas a los qayna () o cantantes esclavos de la Arabia preislámica.
Eran muchachas de buena posición social, entrenadas en baile, canto y poesía, presentes en festividades y celebraciones, y contratadas también como asistentes en funerales.

En el siglo XIX, almeh llegó a ser utilizado como sinónimo de ghawazi, las bailarinas eróticas de etnia Dom (gitanas) cuyas actuaciones fueron prohibidas en 1834 por Mehmet Alí. A raíz de la prohibición, las bailarinas ghawazi se vieron forzadas a fingir que eran de hecho awalim. 
Transliterado al francés como almée, el término llegó a ser sinónimo de "bailarina del vientre" en el Orientalismo europeo del siglo XIX.

Referencias 

Cultura árabe
Danza del vientre